Příjmení Frešo nosí více osobností:

Fedor Frešo (1947–2018), slovenský hudebník, baskytarista a zpěvák
Pavol Frešo (* 1969), slovenský politik
Tibor Frešo (1918–1987), slovenský hudební skladatel a dirigent
Viktor Frešo (* 1974), slovenský konceptuální fotograf a výtvarník

Slovenská příjmení